Tetrabrachium ocellatum  — вид лучепёрых рыб из монотипического рода  Tetrabrachium  семейства тетрабрахиевых (Tetrabrachiidae). До выделения новых рода и вида был единственным представителем семейства. Отличается от близкородственного вида Dibrachichthys melanurus разделённым на две части грудным плавником, который у D. melanurus цельный .

Этимология 
Название рода происходит от  — четыре и  — часть руки от локтя до кисти, что отражает наличие у представителей данного рода двух грудных плавников, каждый из которых разделён на две части, т. е. при движении рыбы кажется, что она передвигается на четырёх конечностях. Видовое название происходит от  – глаз, что обращает внимание на глазоподобные пятна на теле.

Описание 
Тело сильно сжато с боков. Рот маленький. Маленькие глаза расположены на верху головы. На затылке явно выраженный горб. Плавательный пузырь отсутствует. В спинном плавнике 16—17 мягких лучей, а в анальном 11—12 мягких лучей. Грудной плавник с 9 лучами, подразделён на две части. На нёбе зубы отсутствуют. Максимальная длина тела 7 см.

Ареал 
В западной части Тихого океана встречаются в прибрежных водах от Индонезии и юга Новой Гвинеи до Арафурского моря, в восточной части Индийского океана — у побережья северной и западной Австралии. Обитают в прибрежье и на континентальном шельфе до глубины 50 м над мягкими грунтами .

Примечания 

Животные, описанные в 1880 году
Рыбы Индо-Тихоокеанской области
Монотипические роды лучепёрых рыб
Удильщикообразные